Jméno Cukuba má několik významů:
 Cukuba (Ibaraki) – japonské město
 Cukuba (1871) – japonská korveta, ex HMS Malacca
 Třída Cukuba – třída japonských křižníků
 Cukuba (1905) – japonský křižník

Externí odkazy